Sachsenverlag Dresden bezeichnet

 einen früheren Vereinsnamen des Dresdner SC
 einen sächsischen Verlag, siehe Sachsenverlag